John Lill est un nom pouvant désigner:

 (né en 1933), joueur australien de cricket
 (né en 1944), pianiste classique britannique

Voir aussi

Lill, John